Жоана од Португалије (Алмада, 20. март 1439 - Мадрид, 12. децембар 1475) је била супруга Енрикеа IV. Била је кћерка Дуартеа I и Елеоноре Арагонске.

Породично стабло 

Рођени 1439.
Умрли 1475.
Династија Авиз